

Рдутув — село в гміні Нові Острови Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Рдутув — село в гміні Ходув Кольського повіту Великопольського воєводства